

Sigle 
 Fédération Internationale de Football Association – federazione internazionale del calcio
 Festival international du film animalier – festival cinematografico francese
 Festival international du film d'animation d'Annecy – festival cinematografico francese
 Festival international du film d'amour – festival cinematografico belga
 Festival international du film sur l'art – festival cinematografico canadese

Altro 
 Fifa – sinonimo informale di paura
 Fifa – album di Angélique Kidjo del 1996
 FIFA –  serie di videogiochi calcistici prodotta da Electronic Arts
 Fifa – uccello anche noto come pavoncella

Altri progetti